Айк Брофловски (англ. Ike Broflovski, уродженець Пітер Гінтс, англ. Peter Gints) — персонаж мультиплікаційного серіалу «Південний парк», зведений брат Кайла Брофловски, прийомний син Джеральда і Шейли Брофловски, син Гаррі та Елізи Гінтс.
Айк з'являється в серіалі, починаючи з пілотного епізоду «Картман і анальний зонд». У нього маленьке дитяче тіло й велика голова, влаштована так само, як і голови всіх канадців у серіалі — маленькі очі та верхня частина, що смикається нагору, коли він розмовляє. Як і інші канадці в серіалі, своїм зовнішнім виглядом він пародіює типове американське подання про канадців як «неповноцінних» людей. Можна припустити, що ім'я Айка є каламбуром, заснованим на єврейському імені Ісаак і зневажливому прізвиську євреїв «Kike» (український та польський аналог — жид).
Голос Айка, як і інших маленьких дітей у серіалі, належить різним дітям, зазвичай — родичам членів знімальної групи серіалу. Спочатку Айк був озвучений сином аудіо—продюсера серіалу (просто тому, що під рукою в батька знайшлися записи з його голосом); пізніше фрази Айка записувалися декількома іншими дітьми вже в студії.

Персонажі South Park